Флаг Нижнеломо́вского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Нижнеломовского района представляет собой прямоугольное красное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее в середине фигуры двух мечей и факела из герба района, выполненные белыми, серыми, жёлтыми и оранжевыми цветами»

Обоснование символики 
Два меча и пламенеющий факел на флаге района, символизируют историческую связь славного прошлого (мечи) с героическим настоящим (факел). И прошлые победы, связанные с освоение новых территорий при расширении и отстаивании независимости этих мест для Руси, и победа над врагом в годы Великой Отечественной Войны — все это воспринимается через образ перекрещённых мечей.

Символика меча многогранна:

— символизирует силу, власть, достоинство, лидерство;

— является символом правосудия, небесной кары;

— олицетворяет проницательность, силу интеллекта, духовную решимость;

Основные отрасли экономики района — промышленность и сельское хозяйство. Среди промышленных предприятий выделяются ООО «Спичечная фабрика „Победа“» (по мощности занимающая 5-е место среди спичечных фабрик России) и ФГУП «Нижнеломовский электромеханический завод», награждённый орденом Отечественной войны I степени. Этот завод за последние годы освоил производство пиротехники бытового и профессионального назначения. Оба этих предприятия аллегорически представлены на флаге факелом с горящим пламенем.

Символика факела многозначна:

— символ жертвенности (жертвенного огня);

— источник света (светоч), символ знаний;

— символ памяти о погибших.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания